Bogusław Saganowski − polski piłkarz futsalowy i plażowy
 Marek Saganowski − polski piłkarz, reprezentant Polski